Matthias Laurenz Gräff (aussi Matthias Laurenz Gräff Ilpenstein ; né le  à Gars am Kamp) est un peintre, activiste politique, historien et l'organisateur de la plateforme politique non partisane Dialog im Kamptal (Dialogue à Kamptal).

Biographie

Famille 
Matthias Laurenz Gräff est le fils de Helmuth Gräff, peintre, et de Prof. Martina Maria Gach, la fille de l'architecte Richard Gach. Son grand-père était le chimiste Richard Henke. Matthias Laurenz Gräff est cofondateur et président de l'association de la famille mondiale Graeff (Familienverband Gräff-Graeff e.V.).

Art 
Matthias Laurenz Gräff étudie en 2001 à la New Design University puis à la Université des arts appliqués de Vienne dans les classes de Wolfgang Herzig. Il finit ses études avec un diplôme en 2008. En 2012, Gräff a créé l'image pour l'étiquette de vin de la Croix-Rouge en Basse-Autriche. En 2013 Gräff et Georgia Kazantzidu organisé une concert de Mojo Blues Band en Gars am Kamp. La même année, il crée la peinture officielle de la ville jumelle à l'occasion de la célébration avec la ville sœur Gars am Inn en Allemagne.

En 2014, Gräff a reçu du bureau du maire du Gars am Kamp un contrat pour créer trois tableaux pour les netiquettes de vigne Garser Wein 2014. Un homme d'affaires local boycott la publication des etiquettes sur l'illustration d'une femme à moitié nue, et cela a conduit à un petit scandale médiatique en Autriche.

Il organise en 2017 une campagne de bienfaisance pour les personnes atteintes de polyneuropathie (terme générique désignant plusieurs maladies du système nerveux périphérique).

Activisme politique 
Matthias Laurenz Gräff travaille sur la peinture politique et socialement critique contemporaine depuis 2015. Ceux-ci sont publiés par des livres, des magazines et des blogs internationaux. Les thèmes importants sont l'antifascisme, le socialisme, l'antinationalisme, les pro-européens, libéralisme et tradition. Gräff traite de questions et de personnalités nationales et mondiales. Il traite également des questions sociopolitiques et des processus critiques de la société et de la politique autrichiennes. Le Erich Maria Remarque Peace Center (Université d'Osnabrück) a écrit à propos de Gräff:Il représente constamment des positions humanistes, anti-nationalistes et pro-européennes à la fois dans son art et dans divers programmes d'échange et de discussion organisés par lui.

À l'occasion des Élections européennes de 2019, Gräff a créé une peinture pro-européenne en collaboration avec le parti autrichien NEOS.

Dialog im Kamptal 
La plateforme non partisane Dialog im Kamptal (Dialogue à Kamptal) a été créée en 2019 par Georgia Kazantzidu et Matthias Laurenz Gräff en tant qu'initiative privée de communication politique et de participation à l'Atelier Gräff. Les dialogues sont dans la tradition d'un Salon littéraire des . L’actualité a pour objectif d’informer, d’échanger et de dialoguer sur des questions politiques et sociales pertinentes. Entre autres, Erhard Busek, Wolfgang Brandstetter, Karin Kneissl, Hannes Swoboda, Emil Brix, Wolfgang Petritsch ont participé aux événements.

Notes et références

Liens externes 

 
 POETS Radio. Irene Gavala, Exclusive interview | Matthias Laurenz Graeff | Ζωγραφίζοντας., 2018

Peintre paysagiste
Peintre autrichien
Naissance en avril 1984
Naissance dans le district de Horn